Grant Williams peut désigner :
 Grant Williams (1930-1985), acteur américain ;
 Grant Williams (né en 1998), joueur de basket-ball américain ;
 Grant Williams (né en 1996), joueur de rugby sud-africain.